SRK steht für:
 Sark, eine Kanalinsel, Chapman-Code
 Schifffahrtsweg Rhein-Kleve
 Schweizerisches Rotes Kreuz
 Seenotrettungskreuzer
 Selbstrettungskonzept, Handlungsanweisung für Zugbegleiter bei Gefahrenfällen
 Soldaten- und Reservistenkomitees des KBW
 Staatliches Komitee für Rundfunk
 Schnelle Reaktionskräfte, eine Einsatzgruppe der Österreichischen Polizei
 Shaking rat Kawasaki, normierter Zuchtstamm einer Laborratte, autosomal rezessiver Phänotyp ähnlich der Reeler-Maus
 Siorapaluk Heliport (IATA-Code), Hubschrauberlandeplatz in Siorapaluk, Distrikt Qaanaaq, Avannaata Kommunia, Grönland
 SkyWork Airlines (ICAO-Code), eine schweizerische Fluggesellschaft

srk steht für:
 Serudung (ISO-639-3-Code), malayo-polynesische Sprache der Tidong in Sabah

Abkürzung